Полоцкий детинец, позже Верхний замок () — несохранившийся замок в городе Полоцке.

Верхний замок с середины XI по XVIII вв. играл роль административного и культурного центра Полоцка. По сведениям письменных источников, в конце XIII в. «Оу святое Софья» находилась резиденция полоцких епископов. Тут было и помещение для всего состава духовных лиц при епископской кафедры («Крылос»). Во времена Великого княжества Литовского на Верхнем замке жили воеводы, здесь размещались ряд полоцких монастырей (Троицкий вместе с Софией, Воскресенский Петра и Павла и др.).

Территория Верхнего замка формировалась на протяжении значительного промежутка времени. Наиболее мощный культурный слой — до 5 м и более — сохранился на территории северо-восточной части Верхнего замка. Верхний замок являлся местом жительства городской знати до тех пор, пока эта территория окончательно не потеряла своей административной функции (XVII в.).

В северо-восточной части Верхнего замка археологами исследован самый мощный культурный слой, именно здесь располагалась плотная дворово-усадебная застройка. В восточной части Верхнего замка в XII—XIII вв. жили ремесленники. На северной и северо-западной части Верхнего замка мощность слоя не превышает в среднем 4-4,5 м аналогоичный по мощности культурный слой был обнаружен на территории, прилегающей к Верхнему замку вдоль вала Нижнего замка. Площадь Верхнего замка увеличилась в XIV—XVI вв. за счет «включения» части посадских территории на месте современных восточных корпусов городской больницы.

Самый древний вал на Верхнем замке датируется не ранее XI в. На его внешней стороне жили ремесленники, на внутренней — представители знати и духовенства.

По материалам исследований культурного слоя Верхнего замка Г. В. Штыховым было сделано заключение, что на территории восточной части Верхнего замка с другой половины XIII в. существовала устойчивая планировка в застройке. Вскрытые раскопками постройки входили в состав хозяйственных комплексов — погонных дворов, обнесенных забором. Территория дворов вытягивалась вглубь от улицы, так же располагались и постройки. Дворы принадлежали ремесленникам, в раскоп попали постройки ювелира и кожевника-сапожника. Подворье, как правило, было мощеное деревом, возле мостовой был проложен водоотводы (коллекторы).

Двор воеводы располагался в северо-западной части Верхнего замка (территория современной городской больницы). По ревизии 1552 двор воеводы, включавший шесть жилых зданий, пивницу (подвал) со складским помещением под ней, кухню и пекарню, конюшню, баню, королевскую клеть около замковых ворот. Дома на подклетях представляли собой двух-трехкамерные постройки. Шестой дом находился «в замковой стене» и, вероятно, являлся караульным помещением, откуда воевода мог наблюдать за передвижением армии.

Со строительством ратуши Верхний замок постепенно начинает терять функцию административного центра города и с этого времени происходит перераспределение акцентов в архитектурных и социальных доминантах городской структуры.

В ходе Смоленской войны в 1633 году успешный набег на Полоцк совершает отряд русских войск из Невеля и Великих Лук во главе с Григорием Радецким. Многие поляки и литовцы были посечены, лишь части из них удалось отсидеться в Верхнем замке.

Литература 
 Дук Д. У. Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў. — Наваполацк: УА «ПДУ», 2006. — 112 с.

Примечания 

Полоцк
Полоцк